Triunfo puede referirse a:

 Triunfo, revista de deportes chilena publicada entre 1986-2009.
 Triunfo, revista española publicada entre 1962 a 1982.